Charles Porter (1631–1696) – angielski polityk, lord kanclerz Irlandii
 Charles H. Porter (1833–1897) – amerykański polityk, kongresmen z Wirginii
 Charles Porter, Chilla Porter (1936–2020) – australijski lekkoatleta, medalista olimpijski